Kačji pastirji so lahko:

 Kačji pastirji, red žuželk
 Kačji pastirji, slovenska rock skupina